

Toponyme 

 Bardou est une commune française du département de la Dordogne
 Bardou est un village de la commune française de Mons dans l'Hérault
 Bardou est une commune de Guinée

Patronyme 

 Brice Bardou (né en 1969), un joueur français de rugby à XV ;
 Camille Bardou (1872-1941), un acteur français ;
 Denis Albert Bardou (1841-1893), un fabricant français d'instruments optiques de précision ;
 Janine Bardou (1927-2008), une femme politique française ;
 Jean Bardou (1799-1852), un entrepreneur industriel français ;
 Pierre Bardou (1826-1892), un industriel français ;

Autre 

 La Grande épicerie Bardou est un magasin parisien, précurseur des supermarchés en France